

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 

 Wiatrowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Wiatrowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol 
 Wiatrowiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec